

Automobili 
 Alfa Romeo Matta – fuoristrada prodotto negli stabilimenti della casa automobilistica milanese Alfa Romeo tra il 1951 e il 1955

Carte da gioco 
 Matta – una carta da gioco

Persone 
 ʿAmr ibn Mattā (...–XIV secolo) – teologo e scrittore siro di religione cristiana e lingua araba
 Cristiano da Matta (1973) – pilota automobilistico brasiliano di origini italiane
 Gavino Matta (1910-1954) – pugile italiano
 Giovanni Matta (1928-1983) – politico italiano
 Marco Matta (1964-1992) – aviatore italiano
 Roberto Matta (1911-2002) – architetto e pittore cileno